Arafuratörntrast (Colluricincla megarhyncha) är en fågel i familjen visslare inom ordningen tättingar.

Utbredning och systematik 
Arafuratörntrasten delas in i tre underarter med följande utbredning:
 Colluricincla megarhyncha megarhyncha – förekommer i Västpapua, från Vogelkophalvön till Cenderawasihviken och närliggande sydvästra Nya Guineas kustland; även på de västpapuanska öarna
 Colluricincla megarhyncha aruensis – förekommer i Aruöarna samt i området Trans-Fly på södra Nya Guinea
 Colluricincla megarhyncha parvula – förekommer i nordvästra Australien österut till västra Carpentariaviken

Mindre törntrast
Arafuratörntrasten tillhör en grupp törntrastar som traditionellt behandlas som en och samma art, mindre törntrast (C. megarhyncha). Genetiska studier visar dock på betydande genetiska skillnader mellan olika utvecklingslinjer och har därför delats upp i ytterligare sex arter inom släktet utöver arafuratörntrasten:
 Sepiktörntrast (Colluricincla tappenbecki)
 Rosttörntrast (Colluricincla rufogaster)
 Tagulatörntrast (Colluricincla discolor)
 Mamberamotörntrast (Colluricincla obscura)
 Waigeotörntrast (Colluricincla affinis)
 Variabel törntrast (Colluricincla fortis)

Vidare har ett av taxonen i mindre törntrast visat sig egentligen vara en visslare i släktet Pachycephala och därför flyttats dit: biakvisslare (Pachycephala melanorhyncha).

Status 
Internationella naturvårdsunionen behandlar fortfarande komplexet som en enda art, varför hotkategoriseringen som livskraftig gäller megarhyncha i vidare mening.

Referenser

Externa länkar

 Läten på xeno-canto.org

Visslare
Fåglar i australiska regionen